Волицька сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Волицька сільська рада — Житомирська область, Андрушівський район
 Волицька сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Троянівський район
 Волицька сільська рада — Київська область, Фастівський район
 Волицька сільська рада — Львівська область, Жовківський район
 Волицька сільська рада — Львівська область, Сокальський район
 Волицька сільська рада — Хмельницька область, Красилівський район
 Волицька сільська рада — Хмельницька область, Славутський район
 Волицька сільська рада — Хмельницька область, Теофіпольський район